Тонкий лёд:
 «Тонкий лёд» — американский фильм 1937 года.
 «Тонкий лёд» — российский телесериал 2016 года.
 «Тонкий лёд» — третья серия десятого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» (2017).

См. также 
 «Чёрный уголь, тонкий лёд» — китайский фильм 2014 года.